Modř může být:
 modrá barva
 modré barvivo (pigment)

barviva a chemické sloučeniny
 alizarinová modř
 alkalická modř, Nicholsonova modř
 azurová modř
 bromthymolová modř
 egyptská modř
 horská modř
 methylenová modř – chemická sloučenina
 pařížská modř, berlínská modř, pruská modř – tmavě modrá barva, chemická sloučenina
 ultramarín, ultramarínová modř – tmavě modrá barva, chemická sloučenina

Související články 
 modrá (rozcestník)
 Blue – anglicky modrý

Externí odkazy